Лукас Хеллер (; ) — немецкий , рождённый в Киле. Он выиграл премию Эдгара Аллана По за лучший фильм за фильм «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964).

Биография 
Родился 21 июля 1930 года в еврейской семье в Киле. Родители Хеллера бежали вместе с ним из Германии от антиеврейского нацистского террора в Великобританию.

Он был отцом британских сценаристов, Бруно и Зои Хеллеров.

Лукас Хеллер умер 2 ноября 1988 года и был похоронен на кладбище Хайгейт в Лондоне.

Творчество 
После нескольких попыток закрепиться в разных профессиях он пришел в кино.

В 1959 году он проявил себя как дополнительный автор диалогов для фильма «Сапфир» режиссёра Бэзила Дирдена. В 1962 году последовал психологический триллер «Что случилось с Бэби Джейн?». Первый сценарий Хеллера был прорывным: фильм был снят Робертом Олдричем с Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис в главных ролях и получил широкое признание. Олдрич также снял фильмы «Полет Феникса», военный фильм «Грязная дюжина» и детективный триллер «Колыбельная для трупа» по сценариям Хеллера. Эти фильмы также имели огромный успех.

Фильмография 
 Что случилось с Бэби Джейн? (), 1962
 Полёт Феникса (), 1965
 Грязная дюжина (), 1967
 Слишком поздно, герой (), 1970
 Проклятая долина (), 1977

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1930 году
Умершие 2 ноября
Умершие в 1988 году
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Иммигрировавшие в Великобританию из Германии